YUM steht für:
 Yellowdog Updater, Modified, Linux-Paketmanagement-System
 Jugoslawischer Dinar (ISO-4217-Code), Währung des Königreiches Jugoslawien, der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und der Bundesrepublik Jugoslawien
 Yuma International Airport (IATA-Code), Flughafen von Yuma (Arizona), Yuma County im US-Bundesstaat Arizona

Yum steht für:
 Yum! Brands, Systemgastronomie

Yum ist der Familienname folgender Personen:
 Yum Dong-kyun (* 1950), südkoreanischer Boxer
 Yum Jung-ah (* 1972), südkoreanische Schauspielerin, siehe Yeom Jeong-a

yum steht für:
 Quechan (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Quechan, eine der Cochimí-Yuma-Sprachen

Abkürzung